

Persone 
 Claudio Maiani – calciatore e allenatore sammarinese
 Dante Maiani – calciatore e allenatore sammarinese
 Giacomo Maiani – calciatore sammarinese
 Giuseppe Maiani – antifascista, partigiano e politico sammarinese
 Luciano Maiani – fisico sammarinese

Altro 
 Horti Maiani – giardini situati sulla sommità del colle Esquilino a Roma